

Sigle 
 Program Management Office o Project Management Office
 Planetary-mass object - tipo di corpo celeste

Codici 
 PMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Palermo-Punta Raisi (Italia)
 pmo – codice ISO 639-3 della lingua pom